Skitjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skitjärnet, sjö i Kils kommun,  (18 ha)
Skitjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (12,9 ha)
Skitjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Skitjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Skitjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,

Se även
Skidtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn